Rekeningrijden, een financiële heffing voor gemotoriseerd verkeer op basis van het aantal gereden kilometers;
 Kilometerheffing (Nederland), de toepassing van een financiële heffing voor gemotoriseerd verkeer in Nederland;